Салиф Сане (; ) — сенегальский и французский футболист, защитник немецкого клуба «Шальке 04». Старший брат Людовик Сане также является футболистом.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал во Франции, где выступал за «Бордо», «Нанси» (первую и вторую команду). В июне 2012 года был на просмотре в бельгийском «Андерлехте». В мае 2013 года был анонсирован трансфер Сане в «Ганновер 96» и 1 июля 2013 года сенегалец подписал четырёхлетний контракт с немецким клубом.

Летом 2018 года Салиф Сане подписал контракт с «Шальке 04». Контракт с клубом был заключен до июня 2022 года.

Карьера за сборную 
В мае 2013 года Сане получил первый вызов в сборную Сенегала. Дебют состоялся 7 июня 2013 года в матче Квалификации на ЧМ 2014 против сборной Анголы. В декабре 2014 года был включен в состав сборной на Кубок африканских наций 2015 в Экваториальный Гвинеи.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Шальке 04»